Narda kann bedeuten:
 Narda (Ungarn), Gemeinde in Ungarn
 Narda Safety Test Solutions, Unternehmen in Baden-Württemberg